Real Love steht für:

 Real Love, ein US-amerikanisches Filmdrama
 Real Love (Album), ein Musikalbum von Sarah Connor
 Real Love (Lied), ein Lied von John Lennon